La Cude steht für:
 eine Ortschaft in der Gemeinde Hyémondans im Département Doubs, Frankreich
 eine Ortschaft in der Gemeinde Wisembach im Département Vosges, Frankreich